Infektion steht für:

 Infektion, Ansteckung mit Krankheitserregern
 Infektion (Ben Tripp), US-amerikanischer Horror-Roman (2010)
 Operation Infektion, KGB-Desinformationsaktion im Kalten Krieg

Siehe auch:
 Infection, Fachzeitschrift
 Infektionskrankheit